Инголлс () — шотландская фамилия. Известные носители:

 Инголлс, Дэниел (1916—1999) — американский индолог и санскритолог.
 Инголлс, Дэн — американский программист, один из разработчиков Smalltalk.
 Инголлс, Рэйчел (род. 1940) — американская писательница.